Кассацио́нный суд — верховный суд, рассматривающий в кассационном порядке жалобы на решения нижестоящих судов.
 Кассационный суд Республики Армения
 Кассационный суд Буркина-Фасо
 Верховный кассационный суд Сербии
 Кассационный суд Франции
 Кассационные суды общей юрисдикции

См. также 
 Верховный суд